Кључ: Имена дванаест олимпијских богова су болдована.

Референце